ФК Ф91 Диделанж је луксембуршки фудбалски клуб из Диделанжа на југу Луксембурга.

Историја 

Основан је 1991. године спајањем три клуба Alliance Dudelange, Stade Dudelange и US Dudelange. Наступа тренутно у 1. луксембуршкој фудбалској лиги.

Од домаћих такмичења, клуб има 15 титула државног првака и 6 освојених купова. Најбољи резултат у европским такмичењима до сада је два пута пласман у групну фазу Лиге Европе 2018/19. и 2019/20.

Играју на стадиону Јос Носбаум, капацитета 2.558 места. Боје дресова су светлоплава и црна.

Трофеји 
Прва лига Луксембурга
 Првак (16) : 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19. 2021/22.
 Вицепрвак (5) : 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2009/10, 2012/13.

Куп Луксембурга
 Освајач (8) : 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2018/19.
 Финалиста (6) : 1992/93, 1993/94, 2001/02, 2010/11, 2013/14.

Такмичење у Европи

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Луксембуршки фудбалски клубови